Stötzel ist der Familienname folgender Personen:

 August Stötzel (1898–1963), deutscher Politiker (KPD/SED)
 Georg Stötzel (* 1936), deutscher Germanist und emeritierter Professor der Universität Düsseldorf
 Gerhard Stötzel (1835–1905), deutscher Politiker (Zentrumspartei)
 Hanna-Sophie Stötzel (* 2003), deutsche Schauspielerin
 Jens Stötzel (* 1973), Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchen (Sieg)
 Ulf Stötzel (* 1939), deutscher Politiker (CDU) und von 1999 bis 2007 Bürgermeister der Stadt Siegen
 Ulrich Stötzel, deutscher Organist und Dirigent

Siehe auch:
 Stöltzel, Stölzl